Turniej w szpadzie drużynowo mężczyzn podczas 7. Światowych Wojskowych Igrzyskach Sportowych  – jedna z konkurencji szermierczych rozgrywana podczas igrzysk wojskowych w chińskim Wuhanie. Zawody odbyły w dniu 23 października 2019 roku w Wuhan City Polytechnic Gymnasium.

Terminarz 
Wszystkie godziny podane są w czasie chińskim (UTC+08:00) oraz polskim (CEST).

Uczestnicy 
W turnieju drużynowym mężczyzn brało udział 15 reprezentacji narodowych i 1 zespół międzynarodowy pod egidą CISM. 

Reprezentacja, aby mogła uczestniczyć w turnieju drużynowym musiała liczyć minimalnie 3 lecz nie więcej niż 4 zawodników z jednego kraju. Polska drużyna walczyła w składzie: Mateusz Antkiewicz, Mateusz Nycz oraz Radosław Zawrotniak, którzy po wygraniu w 1 rundzie z Hiszpanami 45-28, w ćwierćfinale minimalnie (44-45) przegrali z Koreańczykami.

Wyniki

Finał

Pojedynek o 3. miejsce

Końcowa klasyfikacja 

Źródło: Wuhan.

Zobacz też 
 Światowe wojskowe igrzyska sportowe
 Szpada mężczyzn indywidualnie - Wuhan 2019

Przypisy

Bibliografia 
 

Mężczyzn